Hammadah al Hamra 173 — метеорит-хондрит масою 45000 грам.

Посилання 

 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 

Метеорити